Еле́на Григо́рьевна Рудко́вская (; род. 21 апреля 1973 года, Гомель, БССР, СССР) — советская и белорусская пловчиха. Заслуженный мастер спорта СССР (1991).

Биография 
Тренировалась у Алексея Красикова. Плаванием стала заниматься с 10 лет, но уже в 14 лет в 1987 году на юношеском первенстве СССР победила на дистанции 200 м брассом. В 1988 году стала серебряным призёром молодёжного чемпионата Европы на той же дистанции. В 1991 году на чемпионате Европы в Афинах выиграла три золотые медали — 100 м и 200 м брассом и в комбинированной эстафете. На Олимпиаде в Барселоне Рудковская победила на дистанции 100 м брассом (единственная победа пловцов Объединённой команды в женских дисциплинах), а в комбинированной эстафете в составе Объединённой команды завоевала бронзу.

На чемпионате Европы в Шеффилде в 1993 году Елена представляла уже независимую Белоруссию, но смогла завоевать лишь бронзу на дистанции 100 м брассом.

Елена Рудковская признавалась лучшей спортсменкой Белоруссии в 1991 и 1992 годах.

Примечания

Ссылки 
 Елена Рудковская на Олимпийских играх  

Пловцы СССР
Пловцы Белоруссии
Олимпийские чемпионы от Объединённой команды
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы Европы по плаванию
Заслуженные мастера спорта СССР